Haplocheirus sollers — вид юрских динозавров из семейства альваресзаврид, который найден в КНР и описан как примитивный представитель своего семейства.

Возраст 
Останки (IVPP V15988) имеют возраст около 160 миллионов лет (между 161,2 и 158,7 млн лет) и обнаружены в 2005 году в :en:Shishugou Formation в Джунгарии (Junggar Basin) на северо-западе Китая (Синьцзян-Уйгурский автономный район). Их исследование завершилось только в 2010 году. Эта находка «состарила» семейство почти на 60 миллионов лет, так как предыдущий рекордсмен из альваресзаврид имел возраст 95 миллионов лет. Новый вид также старше древнейшей известной птицы — археоптерикса более чем на 15 миллионов лет.

Описание 
Длина сохранившихся частей голотипа составляет около 140 см, а длина всего животного оценивается в 190—230 см. Взрослая особь имеет длину до 230 см. Масса тела составляла 15 кг. Имеют признак, характерный для современных птиц: на нижних конечностях у H. sollers четыре пальца. Но четвёртый палец смотрит не назад (как у птиц), а вбок. Строение позвоночника нового вида древних ящеров также очень напоминает птичье. Нижние конечности крупные и снабжены острыми когтями, что говорит о хищном образе жизни (вероятно, питались мелкими пресмыкающимися).

Классификация 
По данным филогенетического анализа, проведённого авторами первоописания (Choiniere et al., 2010), новый род и вид являются наиболее базальными представителями семейства альваресзаврид (маленькие и похожие на птиц динозавры, систематическое положение которых дискутируется). Предположительно, представители этой клады изначально эволюционировали в Азии. Род Haplocheirus также является одним из крупнейших представителей альваресзаврид. А это означает, что альваресзавриды постепенно уменьшалась в размере.

Систематическое положение показано на кладограмме:

Литература 
 Jonah N. Choiniere, Xu Xing, James M. Clark, Catherine A. Forster, Guo Yu, Han Fenglu. 2010. A basal alvarezsauroid theropod from the early Late Jurassic of Xinjiang, China. Science, 327: 571—574. doi: 10.1126/science.1182143
 Richard Stone Bird-Dinosaur Link Firmed Up, And in Brilliant Technicolor Science 29 January 2010: Vol. 327. no. 5965, p. 508, DOI 10.1126/science.327.5965.508

Ссылки 
 Палеонтологи нашли старейшего предка птиц
 Doreen Walton New dinosaur discovery solves evolutionary bird puzzle BBC News, 28/01/2010

Динозавры юрского периода
Фоссилии, описанные в 2010 году
Динозавры Азии
Альваресзавриды